Vordere Vorstadt steht für:
 Vordere Vorstadt (Aarau)
 Vordere Vorstadt (Königsberg)